Château de Miramont situé sur les communes de Rabat-les-trois-seigneurs et de Saurat (Ariège)
 Château de Miramont situé sur la commune de Barbaira (Aude)
 Château de Miramont situé sur la commune d'Adast (Hautes-Pyrénées)